kruton – dodatek do zup w formie sztywnej kostki z kaszy manny lub gryczanej, danie charakterystyczne dla kuchni wielkopolskiej,
 krutony – grzanki do zup

Przypisy